Сан-Джованни () может означать:

 Сан-Джованни (футбольный клуб) — сан-маринский футбольный клуб из посёлка Сан-Джованни-сотто-ле-Пенне.
 Сан-Джованни (станция метро) — пересадочный узел Римского метрополитена.

Населённые пункты 

 Сан-Джованни-а-Пиро — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Сан-Джованни-Вальдарно — коммуна в Италии, в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.
 Сан-Джованни-д’Ассо — коммуна в Италии, в регионе Тоскана, в провинции Сиена.
 Сан-Джованни-Бьянко — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.
 Сан-Джованни-дель-Доссо — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Мантуя.
 Сан-Джованни-ди-Джераче — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Реджо-Калабрия.
 Сан-Джованни-ди-Мориани — коммуна во Франции, в Департаменте Верхняя Корсика в регионе Корсика.
 Сан-Джованни-Джемини — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Агридженто.
 Сан-Джованни-ин-Гальдо — коммуна в Италии, в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.
 Сан-Джованни-ин-Фьоре — город в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Козенца.
 Сан-Джованни-Инкарико — коммуна в Италии, в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.
 Сан-Джованни-Иларионе — коммуна в Италии, в провинции Верона области Венеция.
 Сан-Джованни-ла-Пунта — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Катания.
 Сан-Джованни-Липьони — коммуна в Италии, в регионе Абруццо, в провинции Кьети.
 Сан-Джованни-Лупатото — коммуна в Италии, в провинции Верона области Венеция.
 Сан-Джованни-ин-Персичето — город в Италии, в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.
 Сан-Джованни-Ротондо — коммуна в Италии, в регионе Апулия, в провинции Фоджа.
 Сан-Джованни-сотто-ле-Пенне — село в Сан-Марино, расположенный в составе города-коммуны Борго-Маджоре
 Сан-Джованни-Суэрджу — коммуна в Италии, в регионе Сардиния, в провинции Южная Сардиния. 
 Сан-Джованни-Театино — коммуна и город в Италии, в регионе Абруццо, в провинции Кьети.

Здания 

 Сан-Джованни Кризостомо — церковь в Венеции эпохи раннего Возрождения в районе Каннареджо.
 Сан-Джованни ин Фонте — церковь в городе Верона (Италия).
 Сан-Джованни-ин-Венере — мужской монастырь в коммуне Фоссачезия (Италия).
 Сан-Джованни-деи-Фиорентини — церковь в Риме (Италия).
 Сан-Джованни-дельи-Эремити — бывший бенедиктинский монастырь в Палермо (Италия).

См. также 
 Кастель-Сан-Джованни — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.
 Джованни